Slovenija
 Imenje (Brda, Slovenija), naselje u općini Brda
 Imenje (Moravče, Slovenija), naselje u općini Moravče
 Imenje (Škocjan, Slovenija), naselje u općini Kostel